Teutonia är ett släkte av kvalster. Teutonia ingår i familjen Teutoniidae. 

Teutonia är enda släktet i familjen Teutoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Teutonia